Тољевац је насеље у Србији у општини Варварин у Расинском округу. Према попису из 2002. било је 570 становника (према попису из 1991. било је 758 становника).

Историја 
До Другог српског устанка Тољевац (тада Толевац) се налазио у саставу Османског царства. Након Другог српског устанка Тољевац улази у састав Кнежевине Србије и административно је припадао Јагодинској нахији и Темнићској кнежини све до 1834. године када је Србија подељена на сердарства.

Порекло становништва 
Према пореклу ондашње становништво Тољевца из 1905. године, може се овако распоредити:
 Староседелаца има 4 породице са 40 куће.

 Из Врањског округа има 6 породице са 45 куће.

 Непознате старине има 1 породица са 9 куће.

 Из околине има 2 породице са 5 куће.

 Косовско-метохијских досељеника има 1 породица са 4 куће.

 Из Левче има 1 породица са 4 куће.

 Из Старе Србије има 1 породица са 3 куће. подаци датирају из 1905. године)

Демографија 
У насељу Тољевац живи 476 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 45,0 година (42,3 код мушкараца и 47,6 код жена). У насељу има 195 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,92.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Варварину
Насељена места у Расинском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији